Sidi Ahmed, la commune de la wilaya de Saïda, en Algérie ;
 Sidi Ahmed, le centre urbain de la commune rurale d'El Gantour, dans la région de Doukkala-Abda, au Maroc ;
 la base aérienne 156 Bizerte Sidi Ahmed, une base de l'armée de l'air française puis de l'armée de l'air tunisienne.